– monarca da Noruega, Dinamarca e Suécia
 Margarida da Dinamarca, Rainha da Escócia – princesa sueca filha do rei Cristiano I da Dinamarca
 Margarida Isabel da Suécia – princesa sueca filha de Carlos IX da Suécia
 Margarida Leijonhufvud  – segunda esposa do rei Gustavo I da Suécia
 Margarida de Connaught – primeira esposa do rei Gustavo VI Adolfo da Suécia
 Margarida da Suécia (1899–1977) – filha mais velha de Carlos, Duque da Gotalândia Ocidental
 Marta da Suécia – filha de Carlos, Duque da Gotalândia Ocidental e esposa do futuro Olavo V da Noruega
 Margarida da Suécia (1934) – irmã mais velha do rei Carlos XVI Gustavo da Suécia